Lippa ist
 der deutsche Name der Stadt Lipova (Arad)
 der deutsche Name der Gemeinde Lípa nad Dřevnicí
 der deutsche Name der Gemeinde Lippa (1938 bis 1945 Oppendorf, Kreis Johannisburg, Ostpreußen), die heute von den beiden Ortschaften Lipa Przednia (Vorder Lippa, 1938 bis 1945 Vorder Oppendorf) und Lipa Tylna (Hinter Lippa, 1938 bis 1945 Hinter Oppendorf) im Powiat Piski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen, repräsentiert wird

Lippa ist der Familienname von
 Lothar Lippa (* 1936), deutscher Ringer
 Richard Lippa, US-amerikanischer Psychologe